

Geografia 
 Reich – comune della Germania (Renania-Palatinato)

Storia della Germania 
 Deutsches Reich – nome ufficiale in lingua tedesca dello Stato tedesco negli anni 1871-1945
 Grossgermanisches Reich o Großgermanisches Reich Deutscher Nation – nome ufficiale dell'entità politica che la Germania nazista aveva pianificato di instaurare in Europa durante la seconda guerra mondiale
 Grossdeutsches Reich – denominazione informale del Reich tedesco, divenuta vincolante il 26 giugno 1943 con un decreto del ministro Hans Lammers, tuttavia non adottata formalmente a livello costituzionale
 Primo Reich – il sacro romano impero germanico fondato da Ottone I, dal 962 d.C. al 1806 
 Secondo Reich – l'Impero tedesco dal 1871 al 1918
 Terzo Reich – designazione informale della Germania nazista (1933-1945), anche il Tausendjähriges Reich ("Impero millenario") per alludere a concetti escatologici

Persone 
 Andraž Reich Pogladič – sciatore alpino sloveno
 Antonín Reicha – compositore ceco
 Burkhard Reich – calciatore tedesco
 Christian Reich – bobbista svizzero
 Christopher Reich – scrittore statunitense
 Desiderio Reich – storico e storiografo italiano
 Ferdinand Reich – chimico tedesco
 Frank Michael Reich Jr. – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Josef Reicha – violoncellista e compositore ceco
 Lilly Reich – designer tedesca
 Marcel Reich-Ranicki – scrittore, critico letterario e pubblicista tedesco
 Marco Reich – calciatore tedesco
 Robert Reich – politico, accademico e scrittore statunitense
 Rodolfo Reich – calciatore italiano
 Steve Reich – musicista e compositore statunitense
 Wilhelm Reich – medico, psichiatra, psicoanalista austriaco
 Wolfgang Reich – schermidore tedesco

Altro 
 29185 Reich – asteroide della fascia principale
 Morbid Reich – demo della band death metal Vader
 Il Terzo Reich – romanzo di Roberto Bolaño, scritto nel 1989 e pubblicato postumo nel 2010
 Quarto Reich – termine neonazista

Altri progetti